Csehország
Slavětín, település a Havlíčkův Brod-i járásban
Slavětín, település a Lounyi járásban
Slavětín, település a Olomouci járásban